Het tennistoernooi US Open werd in 1999 bij de mannen voor de 119e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Andre Agassi won het toernooi voor de tweede keer door in de finale zijn landgenoot Todd Martin met 6-4, 6-7, 6-7, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

 n/a 
  Andre Agassi (winnaar)
  Jevgeni Kafelnikov (halve finale)
  Patrick Rafter (eerste ronde)
  Gustavo Kuerten (kwartfinale)
  Tim Henman (eerste ronde)
  Todd Martin (finale)
  Carlos Moyà (tweede ronde)
  Greg Rusedski (vierde ronde)

  Marcelo Ríos (vierde ronde)
 n/a 
  Richard Krajicek (kwartfinale)
  Àlex Corretja (eerste ronde)
  Tommy Haas (vierde ronde)
  Nicolas Kiefer (derde ronde)
  Nicolás Lapentti (tweede ronde)
  Félix Mantilla (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1999